Benthopecten är ett släkte av sjöstjärnor. Benthopecten ingår i familjen nålsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nålsjöstjärnor
Benthopecten